Världsmästerskapet i bandy för herrar 2016 var det 36:e världsmästerskapet i bandy för herrar. A-VM spelades mellan 1 och 7 februari och B-VM mellan 10 och 14 februari. Mästerskapet avgjordes på två arenor i Uljanovsk och på en arena i Dimitrovgrad. En av arenorna för VM var Volga-Sport-Arena som byggdes klart så sent som 2014.

Deltagande nationer 
Det finns inte så många länder i världen som spelar bandy, så alla som är med i Federation of International Bandy och kan ställa upp med ett lag får vara med i VM. Det förekommer alltså inga föregående kvaltävlingar. 18 länder kommer att deltaga,  varav ett, Tjeckien, blir debutant. Placeringen i 2015 års mästerskap avgjorde vilka nationer som deltar i Grupp A. Följande länder deltar, varav åtta i A-VM och tio i B-VM:

Afrika
 

Asien
 
 	
 
 	

Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

Arenor

A-VM
I A-VM spelas matcherna 2×45 minuter

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna går till semifinal, medan de 4 förlorarna gör upp om plats 5–8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM
B-VM spelas 10 till 14 februari 2016 i Uljanovsk, Ryssland.

Gruppspel

Grupp A 
I Grupp A spelades matcherna 2×45 minuter.

Grupp B 
I Grupp B spelades matcherna 2×30 minuter.

Slutspel 
Endast final och bronsmatch spelades i standardtid, 2×45 minuter, övriga matcher spelades 2×30 minuter.
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna går till semifinal, medan de 4 förlorarna gör upp om plats 5–9.
Slutspelsträd

 Kvartsfinaler 

 Semifinaler 

 Spel om sjunde- till niondeplats 

 Match om femteplats 

 Bronsmatch 

 Final 

Slutställning

 TV-sändningar 
 Sverige 
Kanal 5 (Sveriges matcher'')
Eurosport 2
Dplay

Finland 
YLE

För de tittare som hade Viasat, som är Sveriges största distributör av satellit-TV och de mellan 800 000 och 900 000 svenska abonnenter som hade Canal Digital och Bredbandsbolaget blev det ingen TV-sändningar från VM. Detta berodde på att bolagen Canal Digital och Bredbandsbolagets norska ägare Telenor, Viasat och Discovery Networks som äger rättigheterna till kanalerna Kanal 5 och Eurosport inte kom överens. I Finland visades finalen mellan Ryssland och Finland i direktsändning på YLE Arenan, dock enbart med matchrefererat på finska.

Referenser

Noter

Övriga källor 
 Federation of International Bandy, hemsida
 FIB, uppdatering och resultat
 Officiell hemsida

Externa länkar

Bandysäsongen 2015/2016
2016
2016 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Uljanovsk